Veliki Vrh, naselje u općini Žumberak
 Veliki Vrh (Bloke, Slovenija), naselje u općini Bloke, Slovenija
 Veliki Vrh (Cirkulane, Slovenija), naselje u općini Cirkulane, Slovenija
 Veliki Vrh (Šmartno ob Paki, Slovenija), naselje u općini Šmartno ob Paki, Slovenija
 Veliki Vrh pri Litiji, naselje u općini Litija, Slovenija
 Veliki Vrh pri Šmarju, naselje u općini Grosuplje , Slovenija